El Distrito judicial de Puno es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Puno y su competencia se extiende a la totalidad de las provincias que conforman la Región Puno.

Fue creada por Ley N.º 138 y se instaló el 28 de julio de 1850 bajo la presidencia de Agustín Gamarra.

Consta de dos Salas Civiles y dos Salas Penales.

Véase también 
 Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú